Peter Hertz er navnet på flere personer:

 Peter Hertz (guldsmed) (1811-1885) – dansk guldsmed
 Peter Hertz (kunsthistoriker) (1874-1939) – dansk museumsmand
 Peter Hertz (fodboldspiller) (født 1954) - dansk fodboldspiller
Se også:
 P. Hertz – dansk juvelerforretning